El término posguerra hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Concepto
Posguerra, periodo que transcurre tras un conflicto armado o una guerra.

Historia
Posguerra de la Segunda Guerra Mundial
Japón en la posguerra
Anexo:Materiales históricos del Ejército de Tierra de España desde la posguerra

Literatura
Xeneración de la posguerra, corriente literaria formada por diversos escritores en asturiano.
Postguerra: una historia de Europa desde 1945,  escrito por el historiador Tony Judt en 2005.
Posguerra (novela) de 2002.

Además
Museo de la Posguerra, "Museo de la Posguerra. Exposición itinerante de la Memoria en Aragón, 1939-1955".
Posguerra (banda), grupo colombiano de Metal de la ciudad Medellín.